NBN est un sigle de trois lettres qui peut désigner :

Organismes francophones 

 NBN - Bureau de normalisation, organisme national belge responsable de la réalisation et publication des normes en Belgique.

Internet et télévision 

 National Broadband Network, réseau internet à très haut débit, déployé en Australie.
 , chaîne de télévision publique des Philippines.
 National Broadcasting Network, télévision privée officielle du mouvement Amal au Liban.
 , (Newcastle Broadcasting New South Wales) chaîne privée commerciale de télévision australienne basée à Newcastle en Nouvelle-Galles du Sud.
 , chaîne de télévision japonaise, basée à Nagoya.
 , réseau de télévision chinois basé à Nankin.
 , jeu télévisé diffusé dans plusieurs pays (États-Unis, Australie, Inde, Philippines,..)

Autres significations 

 Naughty by Nature, un groupe de hip-hop américain originaire d'East Orange dans le New Jersey, formé en 1988.
 , organisme britannique chargé de diffuser des informations sur la biodiversité.
 Nefesh B'Nefesh, organisation à but non lucratif dont l'objectif principal est de promouvoir l'Alya, c'est-à-dire l'acte d'immigration en Terre sainte par un Juif.
 , système d'identification de publication adopté par plusieurs pays (Allemagne, Italie, Finlande, Norvège, Suède,...) pour références les ouvrages non soumis à ISBN (tels que les thèses d'Université par exemple).
 , protéine humaine, encodée par le gène NBN.